De wereldkampioenschappen schaatsen afstanden 2008 - 5000 meter mannen werd gehouden op donderdag 6 maart 2008 op de M-Wave in Nagano, Japan.

Statistieken

Uitslag

Loting 

Mannen 05000 m
2008